Фробе́ниус () — немецкая фамилия 

Известные носители:

 Фробениус, Лео — немецкий этнограф-африканист.
 Фробениус, Николай — современный норвежский писатель.
 Фробениус, Фердинанд Георг — немецкий математик.

См. также 
 Фробен